Een verkeersweg:
 N162 (België)
 N162 (Frankrijk)
 N162bis (Frankrijk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing